Bărzăun se poate referi la:

 Gărgăun (Vespa crabro)
 Bondar